

Italia

Basilicata
Stazione di Potenza Centrale
Stazione di Potenza Città
Stazione di Potenza Inferiore
Stazione di Potenza Inferiore Scalo
Stazione di Potenza Macchia Romana
Stazione di Potenza Rione Mancusi
Stazione di Potenza San Rocco
Stazione di Potenza Santa Maria
Stazione di Potenza Superiore
Stazione di Potenza Università

Marche
Stazione di Potenza Picena-Montelupone